

Ґорчиці — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґорчиці — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства